Линь Шань (род. 1986) — китайская голболистка.
 Линь Шань (род. 2001) — китайская прыгунья в воду.
 Линь Шань (род. 2003) — китайская фигуристка.